Первые охраняемые природные территории в Камеруне появились в начале 30 годов XX века. На сегодняшний день охраняемые природные территории занимают около 6 % от общей площади страны.

Камерун
 Список
Списки:Камерун